Kurfürstin Maria Josepha ist die Bezeichnung folgender Personen:
* Maria Josepha von Österreich (1699–1757), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Maria Josepha von Bayern (1739–1767), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen